Nokia, Transformers szereplő
Nokia, finnországi város
Nokia, multinacionális vállalat